Абдера может означать:

 Абдеры — древний город во Фракии в Греции.
  — древний город в Испании, ныне город Адра.

См. также 
 Abdera
 Авдира (значения)